La dissimilarité renvoie à plusieurs notions :

 Critère de dissimilarité en exégèse biblique
 Similarité (informatique)
 Indice de dissimilarité, indice de mesure de la ségrégation, en statistiques.